E61 peut faire référence à:
 Carence en autres éléments nutritionnels, d'après la Classification internationale des maladies ;
 Nokia E61, un smartphone du fabricant finlandais Nokia ;
 Route européenne 61, une route reliant Villach (en Autriche) à Rijeka (en Croatie), en passant par la Slovénie et l'italie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres